Тепепа де Зарагоза има више значења:

 Тепепа де Зарагоза (Ахалпан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Тепепа де Зарагоза (Којомеапан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Тепепа де Зарагоза (Зокитлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику